Części miast
 Ługowo – osiedle administracyjne Zielonej Góry 
Miejscowości w Polsce 
 Ługowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Ługowo – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Ługowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce